Хете () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Тропикаль. Занимает площадь 13,90 км². Население — 890 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Jete realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады